
Тра́верс ( от  «поперечный») может означать:

Направление 
 Траверз или траверс — направление, перпендикулярное курсу корабля.
 Траверс в альпинизме — направление, перпендикулярное направлению подъёма (спуска) на горе.
 Траверс вершин — прохождение не менее двух вершин, причём спуск с предыдущей вершины должен проходить в направлении к последующей, но не по пути подъёма.

Преграда 
 Траверс — защитное сооружение.
 Траверс — лёгкое броневое прикрытие важных элементов корабля, поперечная продольной оси плита брони для защиты от продольного огня, разделяющая орудия батареи, чтобы они не могли быть уничтожены все одним удачным попаданием.
 Траверс — регуляционное сооружение, поперечная дамба, соединяющая продольную направляющую дамбу с берегом или ограждающая вал с незатопляемой территорией.

Топоним 
 Гранд-Траверс — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.
 Траверс — административно-территориальный округ в штате Миннесота, США.
 Траверс — населённый пункт в округе Николлет, Миннесота, США.

Персоналии 
 Траверс, Джордж (1888—1946) — английский футболист.
 Траверс, Жан Балтазар де ла (1752 — не ранее 1808) — российский художник и театральный актёр французского происхождения.
 Траверс, Морис Уильям (1872—1961) — британский химик, автор работ по неорганической химии, а также химической технологии.

Другое 
 «Chevrolet Traverse» — автомобиль.

См. также 
 Траве́рса
 Траверсе́

Примечания